Inkassoinstitut ist eine andere Bezeichnung für:
 Inkassounternehmen (Österreich)
 Inkassounternehmen (Schweiz)